

События 
 Консулы: Марк Клавдий Марцелл (в 5-й раз, плебей) и Тит Квинкций Криспин (патриций); диктатор: Тит Манлий Торкват; начальник конницы: Гай Сервилий (оба — плебеи); проконсулы: Квинт Фульвий Флакк (в Капуе), Марк Валерий Левин (на Сицилии), Публий Корнелий Сципион Африканский (в Испании) и Публий Сульпиций Гальба Максим (в Греции); преторы: Публий Лициний Вар (городской), Публий Лициний Красс Див (по делам чужеземцев), Секст Юлий Цезарь (на Сицилии) и Квинт Клавдий Фламин (в Таренте); пропреторы: Гай Гостилий Тубул (в Этрурии), Луций Ветурий Филон (в Цизальпийской Галлии), Гай Аврункулей (на Сардинии) и Марк Юний Силан (в Испании).
 Марцелл погиб в одной незначительной стычке.
 В бою при Бекуле войска Гасдрубала отбросили Сципиона. Сципион захватил арьергард карфагенян. Гасдрубал перешёл Пиренеи. Осень — Галлы за деньги беспрепятственно пропустили его.
 208—148 — Царь Нумидии Масинисса (238—148).
 Оставив на Эвбее гарнизон, Филипп Македонский прибыл в Аргос, где устроил Немейские игры и предавался распутству. Филипп отправился к Димам, в Элиду. В Элиде был гарнизон из 4000 римлян. Филипп во главе конницы бросился на римскую когорту, но потерпел поражение. Дарданы начали войну и захватили Орестиду. Филипп поспешил в Македонию.
 Аттал I опустошил Лемнос, а потом высадился в Локриде возле Никеи. Взятие Никеи.
 Антиох III двинулся в Гирканию, на горных перевалах победил варваров и после короткой, но упорной осады взял Сиринк — главную крепость Гиркании. Победа Антиоха в Арейе над войсками царя Бактрии Эвтидема. Осада Бактр.
 Зима — Отряд армии Чэнь Шэна подступает к Сяньяну. В столице начинается паника, но правительственным войскам удаётся отстоять город. Повстанцы по клеветническому доносу казнят У Гуана. Гибель Чэнь Шэна.

Скончались 
 Ли Сы () — влиятельный сановник при дворе императора Цинь Шихуана, занимавший должность главного советника (иначе — премьер-министра или канцлера) в государстве Цинь между 246 до н. э. и 208 до н. э.. (Род. в (280 до н. э)

См. также

Примечания